Buso ist der Familienname folgender Personen:
 Renato Buso (* 1969), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Sergio Buso (1950–2011), italienischer Fußballspieler und -trainer

BUSO steht für:
 BUSO, ein genossenschaftlicher Zusammenschluss von Unternehmen und Handwerksbetrieben aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Siehe auch:
 Busow
 Busso